

Letteratura 
 Sortilegio (Sorcery!) – serie di librogame di Steve Jackson

Musica 
 Sorcery – album di Jack DeJohnette del 1974
 Sorcery – album dei Kataklysm del 1995

Videogiochi 
 Sorcery – videogioco del 1984
 Sorcery – videogioco del 2012